A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz vegyes páros versenyszámát a Covid19-világjárvány miatt az eredetileg tervezett időpont után mintegy egy évvel, 2021. július 28. − augusztus 1. között rendezték meg. A címvédő az amerikai Bethanie Mattek-Sands és Jack Sock kettőse volt. Jack Sock erre az olimpiára nem kvalifikálta magát, Mattek-Sands párja ezúttal a legutóbbi olimpia ezüstérmese, Rajeev Ram volt, de már az első körben búcsúzni kényszerültek.

A versenyen 16 páros indulhatott. Az indulás feltétele volt, hogy a nevezők vagy egyesben vagy párosban az olimpia résztvevői legyenek. Egy nemzetet legfeljebb két páros képviselhet. A nevezési határidő 2021. július 27. volt. A vegyes párosra jelentkező kétfős nemzeti csapatokat a kombinált (egyéni és páros) világranglista-helyezésük alapján sorba állították, és a 15 legmagasabb értékű páros indulhatott a rendező ország párosa mellett.

Az olimpiai bajnoki cím két orosz páros között dőlt el, akik közül Anasztaszija Pavljucsenkova és Andrej Rubljov párosa nyerte az aranyérmet, miután a döntőben 6–3, 6–7(5), [13–11] arányban legyőzték Jelena Vesznyina és Aszlan Karacev párosát. A bronzérmet az Ashleigh Barty–John Peers ausztrál páros szerezte meg.

Versenyidőpontok

Az időpontok japán idő szerint: Japan Standard Time (UTC+09:00)

Kiemeltek

 /  (első kör)
 /  (negyeddöntő)
 /  (első kör)
 /  (Bajnokok)

Tábla 
 r = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = ITF-hely
 PR = védett ranglista

Sorsolási tábla és eredmények

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
A kvalifikációs rendszer
Sorsolási tábla 
 Az olimpia hivatalos oldala
 Az indulók hivatalos listája 

VP